Slovo smutný či smutná vyjadřuje přítomnost negativní emoce smutku, může se ale také jednat o české příjmení či toponymum:

Příjmení
 Bohumír Smutný (* 1944) – český archivář a historik
 Eduard Smutný (1944–1993) – český konstruktér počítačů
 Jan Smutný viz Jan Karel Hraše – český spisovatel, archeolog, historik a pedagog
 Jan Smutný (* 1960) – český politik TOP 09
 Jana Smutná – česká moderátorka a televizní hlasatelka
 Jaromír Smutný (1892–1964) – legionář, diplomat a tajemník Edvarda Beneše
 Jiří Smutný (* 1932) – český dirigent a hudební skladatel
 Jiří Smutný (herec) – český herec
 Jitka Smutná (* 1952) – česká herečka
 Kateřina Smutná (* 1983) – česká a rakouská běžkyně na lyžích
 Kateřina Smutná (archivářka) (1947–2016) – česká archivářka
 Oldřich Smutný – český malíř
 Pavel Smutný (* 1959) – český advokát, podnikatel, mecenáš a filantrop
 Pavel Smutný (* 1975) – český hudební skladatel
 Petr Smutný (* 1947) – český sociálně-demokratický politik
 Roman Smutný (* 1985) – český fotbalista
 Rudolf Smutný (1923–1985) – československý bezpartijní politik, poslanec ČNR a FS v roce 1969
 Vladimír Smutný (* 1942) – český kameraman

Jiné významy
 Smutná –  česká vodoteč, řeka v jižních Čechách
 Smutná neděle – maďarská píseň
 Smutný (přírodní památka) – přírodní památka v okrese Písek
 Smutný žleb –  přírodní rezervace ve Chřibech
 Smutná – název ulic ve městech Brno, Libáň, Kopidlno, Košice

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení